La princesa Halaevalu Mataʻaho (Halaevalu Mataʻaho Tukuʻaho, Auckland, 12 de julio de 2014) es una miembro de la realeza de Tonga y de la Casa de Tupou, siendo la segunda hija de los príncipes herederos, Tupouto'a 'Ulukalala y Sinaitakala Fakafānua, así como la segunda nieta de los reyes Tupou VI de Tonga y Nanasipauʻu Tukuʻaho.  Ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono tongano, tras su padre y su hermano mayor, el príncipe Taufaʻahau Manumataongo.

Biografía

Nacimiento 
El nacimiento de la princesa se produjo a las 7.49 AM (UTC+12), en el Auckland City Hospital, el mismo en el cual un año antes nacía su hermano mayor.

Bautizo 
La princesa fue bautizada el 9 de noviembre de 2014 en la Capilla del Centenario de la Iglesia Wesleyana Libre. El servicio religioso fue dirigido por el reverendo Dr. ʻAhio, presidente de la Iglesia, quien fue asistido por su secretario general, el reverendo Dr. Tēvita Havea.  A la ceremonia asistieron miembros de la familia real y de la nobleza tongana.

Títulos y estilos 
 12 de julio de 2014-presente: Su Alteza Real la princesa Halaevalu Mataʻaho Tukuʻaho de Tonga.

Ancestros

Referencias 

Realeza de Tonga
Tonganos
Personas de Auckland
Nacidos en 2014
Personas vivas
Niños de la realeza